|-
| (27401) 2000 EH107||||6 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (27402) 2000 EZ108||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27403) 2000 EP111||||8 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (27404) 2000 EU112||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27405 Danielfeeny||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27406) 2000 EA114||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27407) 2000 ES122||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27408) 2000 EJ125||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27409) 2000 EJ135||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 27410 Grimmett||||12 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27411 Laurenhall||||13 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27412 Teague||||10 березня 2000||Каталінський огляд||Р. Гілл
|-
| (27413) 2000 EW138||||11 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (27414) 2000 EY139||||12 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (27415) 2000 EO145||||3 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (27416) 2000 EN147||||4 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (27417) 2000 EN148||||4 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (27418) 2000 ET151||||6 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (27419) 2000 EX153||||6 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (27420) 2000 EF158||||12 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 27421 Nathanhan||||3 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27422 Robheckman||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27423) 2000 EM177||||3 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (27424) 2000 EB186||||1 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27425) 2000 EP198||||1 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (27426) 2000 EP199||||1 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (27427) 2000 FE1||||31 березня 2000||Обсерваторія Фарпойнт||Обсерваторія Фарпойнт
|-
| (27428) 2000 FD5||||29 березня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27429) 2000 FL8||||28 березня 2000||Обсерваторія Фарпойнт||Обсерваторія Фарпойнт
|-
| (27430) 2000 FD12||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27431) 2000 FM25||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27432) 2000 FO27||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 27433 Hylak||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27434 Anirudhjain||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27435) 2000 FZ35||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27436) 2000 FA37||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27437) 2000 FB38||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27438 Carolynjons||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27439 Kamimura||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27440 Colekendrick||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27441) 2000 FN47||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27442) 2000 FT48||||30 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27443) 2000 FH49||||30 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27444) 2000 FL49||||30 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27445) 2000 FB57||||30 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 27446 Landoni||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27447 Ichunlin||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27448) 2000 GQ6||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27449 Jamarkley||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27450 Monzon||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27451) 2000 GE20||||12 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27452 Nikhilpatel||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27453 Crystalpoole||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27454 Samapaige||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27455) 2000 GM29||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27456 Sarkisian||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27457 Tovinkere||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27458 Williamwhite||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27459) 2000 GR42||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27460) 2000 GW42||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27461) 2000 GL49||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27462) 2000 GJ55||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27463) 2000 GR58||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27464) 2000 GE59||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27465 Cambroziak||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27466 Cargibaysal||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27467) 2000 GF69||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27468) 2000 GC71||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27469) 2000 GN72||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27470 Debrabeckett||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27471) 2000 GG76||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27472) 2000 GP76||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27473) 2000 GV78||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27474) 2000 GB83||||2 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27475) 2000 GQ85||||3 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27476) 2000 GS85||||3 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27477) 2000 GT85||||3 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27478 Kevinbloh||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27479) 2000 GF88||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27480 Heablonsky||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27481) 2000 GS91||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27482) 2000 GA92||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27483) 2000 GN93||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27484) 2000 GN94||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27485) 2000 GO94||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27486) 2000 GQ95||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27487) 2000 GU96||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27488) 2000 GM98||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27489) 2000 GW99||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27490) 2000 GS102||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27491 Broksas||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27492 Susanduncan||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27493 Derikesibill||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27494) 2000 GW108||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27495 Heatherfennell||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27496) 2000 GC125||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27497) 2000 GF125||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27498) 2000 GH125||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27499) 2000 GW125||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27500 Мандельброт (Mandelbrot)||||12 квітня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|}

27400